C0 ou C00 peut faire référence à :
 C3, un format de papier (917×1297mm) dans la norme internationale ISO 216 ;
  ;
 Citroën C-ZERO, une automobile du constructeur français Citroën ;
 Néoplasie maligne (tumeur) de la lèvre (C00), d'après la classification internationale des maladies

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres